

Biografia 
Ha iniziato a scrivere nel 1983, a Genova, per Corriere Mercantile e La Gazzetta del Lunedì, dove ha lavorato come correttore di bozze e archivista.

Nel 1989 è stato assunto a Il Lavoro di Genova dove ha firmato inchieste sulla Tangentopoli genovese. Nel 1992, quando Il Lavoro diventa l'edizione genovese de la Repubblica, passa al Gruppo Editoriale L'Espresso e nel 1994 si trasferisce alla redazione centrale de la Repubblica dove, in Cronaca di Roma, avvia l'inchiesta giornalistica ribattezzata Affittopoli.

Dal 1997 al 2010 è alla redazione sportiva, dove ha seguito il motomondiale nell'era Valentino Rossi, la Coppa d'Africa del 2008 e il Campionato europeo di calcio del 2008. Dal giugno 2010 in Cronaca nazionale, dove si occupa di inchieste giudiziarie, scuola, università, ricerca e sanità. Dal 24 agosto 2016, giorno del terremoto di Amatrice, ha iniziato a seguire il sisma che ha squassato l'Italia centrale con punte sismiche e successivi danni il 24 ottobre e il 30 ottobre del 2016. Il 23 dicembre 2016 è stato nominato inviato dal direttore Mario Calabresi. Il 18 gennaio 2017 ha seguito la tragedia della valanga di Rigopiano (Pescara), che ha provocato 29 vittime.

Sua l'inchiesta che il 26 ottobre 2019 rivela le presunte 80 missioni false dell'ex ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. 

Nella stagione del COVID-19 ha raccontato l'emergenza dal punto di vista della Protezione civile. Ha, quindi, scritto dell'impatto della pandemia sulla scuola italiana rivelando la sospensione definitiva delle lezioni in presenza nell'Anno scolastico 2020-2021 e, in anteprima, il format ristretto dell'esame di Maturità del giugno 2020.

Dal 25 febbraio 2022 al 5 aprile 2022 viene inviato sulla guerra in Ucraina, prima in Polonia, quindi a Leopoli, Kiev, Odessa, Mykolaiv e infine a Tiraspol (Transnistria). Una seconda missione dal 1º giugno 2022 al 28 giugno 2022 lo ha portato a Odessa, Mykolaiv, Dnipro e nel Donbass. Una terza missione, dal 22 settembre 2022 al 9 ottobre, lo ha riportato a Kiev, quindi ancora nel Donbass, dove ha raccontato la liberazione di Lyman, e nella regione di Kharkhiv. La quarta missione, dal 25 novembre all'8 dicembre, lo ha portato a Odessa, Mykolaiv, Kiev, a Rivne, dove ha raccontato lo scontro tra il presidente Volodymyr Zelensky e il clero ortodosso legato al Patriarcato di Mosca, e nuovamente nel Donbass, dove ha raggiunto il fronte zero nel villaggio di Terny.

Dal 6 al 18 febbraio ha seguito sul posto il terremoto in Turchia e in Siria raccontando la spettrale notte di Antiochia. Il 14 febbraio è entrato in una Siria disperata, il Paese più martoriato del mondo.    

Si è occupato a fondo di Calciopoli, anticipando quello che sarebbe emerso con l'inchiesta della Procura di Napoli, e ha approfondito le storture del calcio italiano contemporaneo. È stato il cronista narrante del documentario Netflix su Calciopoli.

Ha avviato l'inchiesta sullo scandalo dei Mondiali di nuoto "Roma 2009" approdata all'inchiesta giudiziaria sulla Protezione civile.

Ha partecipato alla costruzione dei longform di Repubblica sul Covid; sul vaccino per contrastare il Covid; sugli insegnanti di scuola; sull'abbandono delle grandi opere di Roma; sui concorsi falsi dell'università italiana; sulla ricostruzione mancata di Amatrice; sui dieci anni dalla legge sui disturbi dell'apprendimento a scuola e sulle molestie sessuali nelle università italiane.

Collabora con l'Espresso e Radio Capital.

Nel 2008 ha realizzato il videodocumentario "Il mercato della Coppa d'Africa", premio "L'anello debole" di Fermo (2008) e in rassegna al Festival del cinema africano di Milano (2010) e a "Gli occhi dell'Africa" di Cinemazero a Pordenone (2010). Sempre nel 2008 ha realizzato la videoinchiesta sul neofascismo italiano "Fuori dalle fogne", con Carlo Bonini, Valeria Teodonio e Fabio Tonacci.

Note

Bibliografia 
 Preti contro. Fandango, 2002
 Sciacalli. Storia documentata della cricca che ha depredato l'Italia, Editori Riuniti, 2010